Одна любов — другий реліз української реп-групи Місто 44.

Список композицій 
 Нещаслива Любов
 М44 Хором
 Стан Ейфорії
 … Знов Заговорив
 Що Ти Знаєш Про Це за участю D.E.C.
 Спростовані Мрії
 На Краю Всесвіту за участю L.A.Familia
 Вакуум
 Привиди І Потвори
 5_00
 Кар'єрний Ріст
 Амбіції за участю Самозахист
 Безсоння
 Імунітет На Бруд
 Записки З Полону
 Магія Чисел

Хіп-хоп альбоми